Molenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Laurens W. Molenkamp (* 1956), niederländischer Physiker
 Marion Molenkamp (* 1955), deutsche Fußballspielerin